Il singolare  dello  Sarasota Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

James Ward era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Víctor Estrella.

Kei Nishikori ha battuto in finale 2–6, 6–3, 6–4 Brian Dabul.

Teste di serie

  Taylor Dent (primo turno, retired)
  Jesse Levine (quarti di finale)
  Carsten Ball (ritiro per giocare nella Coppa Davis 2010)
  Brian Dabul (finale)

 Kevin Kim (secondo turno)
 Ryan Sweeting (semifinali)
 Donald Young (primo turno)
 Alex Kuznetsov (secondo turno)
 Robert Kendrick (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Sarasota Open 2010